Leah Isadora Behn (Hankø, Noruega; 8 de abril de 2005) es la segunda hija de la princesa Marta Luisa de Noruega y su exmarido, el difunto escritor Ari Behn. Leah es la tercera nieta de los reyes Harald y Sonia.   

Leah es la sexta en la línea de sucesión al trono noruego por detrás de su tío Haakon, sus primos, Ingrid y Sverre, su madre y su hermana mayor. Tiene dos hermanas, Maud Angélica Behn y Emma Tallulah Behn.

Biografía

Nacimiento 
En septiembre de 2004, la casa real de Noruega emitió un comunicado en el que anunciaba que la princesa Marta Luisa estaba embarazada por segunda vez, y que el nacimiento de su segundo hijo estaba previsto para el mes de abril del año siguiente.

Leah nació el 8 de abril de 2005 en la residencia de verano de sus padres, en la isla de Hankø, la cual pertenece al municipio de Fredrikstad. El hecho de que Marta Luisa diera a luz en casa fue objeto de críticas, pero ella declaró que lo hizo porque, simplemente, le pareció más natural. 

Al nacer, Leah ocupó el quinto puesto de la línea sucesoria; lugar que perdió cuando nació su primo, el príncipe Sverre, segundo hijo de los príncipes herederos de Noruega. Al igual que su hermana mayor, Leah no posee título real, pero sí tiene derechos sucesorios.

Bautismo 
Leah fue bautizada el 16 de junio de 2005 en la Capilla del Palacio Real en una ceremonia oficiada por el Obispo de Oslo, Ole Christian Kvarme. Sus padrinos fueron su abuela, la Reina Sonia de Noruega, la princesa Lorenza de los Países Bajos, el hermano de Ari Behn, Espen Bjørshol y Gry Brusletto, Katharina Salbu, Didrik Vigsnæs y Jon Andreas Håtun, amigos de Marta Luisa y Ari Behn.

Leah llevó en su bautizo un traje bordado a mano por la Princesa Ingeborg de Dinamarca en 1920 y que llevaron también en su día, entre otros, la hermana mayor de Leah, Maud Angélica Behn, su madre y su tío, Haakon Magnus de Noruega.

Nombres

Leah: por la Princesa Leia de Star Wars, quien según su madre es "la princesa más hermosa que ha habido nunca".
Isadora: por la famosa bailarina Isadora Duncan, a la cual admiraba su padre.

Confirmación 
El 30 de agosto de 2020 recibió su confirmación en la iglesia de Jar, en Bærum.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas noruegas 
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Rey Harald V (17/01/2016).

Ancestros

Referencias 

Nobles de Noruega del siglo XXI
Familia Real Noruega
Princesas de Noruega de la casa de Glücksburg
Noruegas del siglo XXI